Пало Куате има више значења:

 Пало Куате (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Куате (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику